Abaroa ist der Familienname folgender Personen:

 Andrónico Luksic Abaroa (1926–2005), chilenischer Milliardär
 Eduardo Abaroa (siehe Eduardo Avaroa; 1838–1879), bolivianischer Kriegsheld 
 Enrique Abaroa (* 1974), mexikanischer Tennisspieler

sowie
 Eduardo Abaroa (Cabezas), Ortschaft im Municipio Cabezas, Bolivien